VI Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Istruzione e belle arti della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 VI Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-in corso) – denominazione della Commissione Finanze della Camera dei deputati a partire dalla III legislatura della Repubblica Italiana